Coco eller Co-Co kan syfta på

 Coco (skulptur) – en skulptur av en stående pojke
 Coco (musikalbum) – den amerikanska singer-songwritern Colbie Caillats debutalbum 2007
 Coco (bonds) – en form av konvertibelt skuldebrev, Contingent convertible bonds
 Coco Solo – en tidigare amerikansk ubåtsbas i Pnama
 Co-Co (Marabou) – en chokladstycksak från Marabou
 Co-Co (musikgrupp) – en musikgrupp från Storbritannien

Filmer
 Coco (film, 2009) – en fransk komedifilm
 Coco (film, 2017) – en animerad film gjord av Pixar

Personer
 Coco Chanel (1883-1971), fransk modeskapare
 Coco Moodysson (född 1970), svensk serieskapare
 Francesco Coco (född 1977), italiensk fotbollsspelare
 Coco Sumner (född 1990), engelsk musiker
 Donato Coco (född 1956), italiensk bildesigner
 Marie-Louise Segerstedt (1906-2001), svensk kåsör och skribent

Geografi

Colombia 

 San Juan de Urabá (ort), Antioquia,

Costa Rica 

Isla del Coco – en ö

Mexiko 

 Coco, Mexiko, Chiapas, Aldama, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar